Galitas beziehungsweise Galitaz bezeichnet:

 einen osttimoresischen Ort im Suco Tashilin, siehe Tashilin
 einen osttimoresischen Ort im Suco Lour, siehe Lour